Erzbischöfliches Palais steht für:
 den Wohn- und Amtssitz eines Erzbischofs, siehe Bischofsresidenz

dem Namen nach:
 Erzbischöfliches Sommerpalais (Bratislava)
 Erzbischöfliches Palais Freiburg im Breisgau, ursprünglich Haus zum Ritter (Freiburg im Breisgau)
 Erzbischöfliches Palais München, ursprünglich Palais Holnstein
 Erzbischöfliches Palais (Prag)
 Erzbischöfliches Palais (Wien)
 Erzbischöfliches Palais (Salzburg), Kapitelplatz, Amtssitz des Salzburger Erzbischofs

In Italien lautet die entsprechende Bezeichnung Palazzo Arcivescovile. Folgende Gebäude werden damit bezeichnet:
 Palazzo Arcivescovile – in Benevent
 Palazzo Arcivescovile – in Crotone
 Palazzo Arcivescovile – in Ferrara
 Palazzo Arcivescovile – in Florenz
 Palazzo Arcivescovile – in Lucca
 Palazzo Arcivescovile – in Messina
 Palazzo Arcivescovile – in Mailand
 Palazzo Arcivescovile – in Neapel
 Palazzo Arcivescovile – in Palermo
 Palazzo Arcivescovile – in Pisa
 Palazzo Arcivescovile – in Siena
 Palazzo Arcivescovile – in Syrakus
 Palazzo Arcivescovile – in Tarent
 Palazzo Arcivescovile – in Trani
 Palazzo Arcivescovile – in Urbino

Siehe auch:
 Bischöfliches Palais, Erzbischöfliche Residenz